Austria:
 Rems – miejscowość

Niemcy:
 Rems – rzeka, dopływ Neckaru

Zobacz też:
 Rems-Murr